Serralada de Korea, serralada muntanyosa de Chhattisgarh a l'antic principat de Korea, 
 Districte de Korea
 Principat de Korea, estat tributari protegit a les Províncies Centrals

Vegeu també 
 Corea (desambiguació)